Gibson megye (Indiana)
Gibson megye (Tennessee)